Романовский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Романовский сельсовет — в Косихинском районе Алтайского края.
 Романовский сельсовет — в Панкрушихинском районе Алтайского края.
 Романовский сельсовет — в Романовском районе Алтайского края.
 Романовский сельсовет — в Октябрьском районе Амурской области.
 Романовский сельсовет — в Идринском районе Красноярского края.
 Романовский сельсовет — в Хомутовском районе Курской области.
 Романовский сельсовет — в Чистоозёрном районе Новосибирской области.
 Романовский сельсовет — в Александровском районе Оренбургской области.
 Романовский сельсовет — в Пономарёвском районе Оренбургской области.
 Романовский сельсовет — в Сорочинском районе Оренбургской области.